Чемпионат Греции по футболу 2021/2022 годов — 86-й чемпионат Греции по футболу. Чемпионский титул защитил «Олимпиакос».

Клубы и стадионы

Турнирная таблица

Предварительный этап

Финальный этап

Результаты матчей

Лидеры чемпионата

Ссылки 
 Официальный вебсайт
 Греческая Суперлига на soccerway

2021/2022
Греция
Спорт в Греции в 2021 году
Спорт в Греции в 2022 году